Serena steht für:

 Serena (Vorname), weiblicher Vorname
 Name einer Romanfigur aus den Dune-Zyklen, siehe Figuren der Dune-Zyklen #Serena Butler 
 Serena (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2014
 Serena (Lied), Lied der US-amerikanischen Rapperin Dreezy aus dem Jahr 2015
 Serena Maneesh, norwegische Rockband
 Serena Software, US-amerikanischer Softwarehersteller
 Costa Serena, ein Kreuzfahrtschiff
 Nissan Serena, ein Pkw-Modell von Nissan
 Linux Mint 18.1 Serena, Codename der Version 18.1 von Linux Mint
 Flavia Serena, Tochter des Honorius, des Bruders des römischen Kaisers Theodosius I

Serena ist der Familienname folgender Personen:
 Adelchi Serena (1895–1970), italienischer Politiker
 Aldo Serena (* 1960), italienischer Fußballspieler und Fernsehkommentator
 Carlo Serena (1882–1972), italienischer Geistlicher und päpstlicher Diplomat
 Michele Serena (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Walter Serena (1928–2011), italienischer Radsportler

Serena ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Serena (Illinois)
 Serena (Kalifornien)
 Serena (Louisiana)
 Serena Park, Kalifornien

Siehe auch: 
 La Serena